Сент-Фер-ла-Монта́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Ліможа, 45 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Фер-ла-Монтань на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Фер-ла-Монтань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Фер-ла-Монтань на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Фер-ла-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Фер-ла-Монтань на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез